А́нфим () — мужское имя.

Носители имени 
 Анфим (ум. 818) — герцог Неаполя в 801—818 годах, пользуясь ослаблением Византии, вёл себя как независимый правитель.
 Анфим (ок. 1700—после 1757) — авантюрист, выдававший себя за старообрядческого епископа, именовался епископом Кубанским и Хотинския Раи.
 Анфим (1717/1718—1808) — епископ Иерусалимской православной церкви, патриарх Иерусалимский и всея Палестины.

 Анфим Иверский (1650—1716) — митрополит Унгро-Валахийский, священномученик.
 Анфим Никомидийский (первая половина III века — 302) — епископ, священномученик.
 Анфим Римский (ум. 303) — священномученик Римский.
 Анфим Хиосский (1869—1960) — православный святой в лике преподобного.
 Анфим Элосский (?—1821) — епископ Константинопольской православной церкви, политик, участник Освободительной войны Греции 1821−1829 годов.

 Анфим I (ум. после 560 года) — патриарх Константинопольский (июнь 535 — март 536).
 Анфим I (1816—1888) — епископ Константинопольского патриархата, первый по времени (утверждённый Портой) экзарх Болгарского экзархата.
 Анфим III (1762—1842) — патриарх Константинопольский с 1822 года до июля 1824 года.
 Анфим IV (ум. 1878) — патриарх Константинопольский, занимавший Константинопольскую кафедру дважды: в 1840—1841 и 1848—1852 годы.
 Анфим V (1779—1842) — патриарх Константинопольский, занимавший престол с 26 сентября 1826 года до 5 июля 1830 года.
 Анфим VI (1782—1877) — патриарх Константинопольский, занимавший престол трижды: 4 декабря 1845 — 18 октября 1848, 1853—1855, 1871—1873.
 Анфим VII (1827—1913) — патриарх Константинопольский (1895—1897).

 Анфим (Алексиадис) (1812—1884) — митрополит Дабробосанский.
 Анфим (Драконакис) (1934—2015) — епископ Константинопольской православной церкви, титулярный епископ Олимпийский.
 Анфим (Зепович) (ок. 1762—не ранее 1814) — епископ Константинопольской православной церкви, епископ Ужицко-Валевский.
 Анфим (Кукуридис) (род. 1962) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Александрупольский (с 2004).
 Анфим (Кынчев) (1854—1914) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Тырновский.
 Анфим (Махериотис) (1905—1976) — епископ Кипрской православной церкви, митрополит Китийский, проэдр Амафунта, нового города Лимасола и Куриона.
 Анфим (Руссас) (род. 1934) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Фессалоникский (с 2004).
 Анфим (Сирианос) (1953—2010) — епископ Константинопольской православной церкви; с 1996 по 2010 годы — митрополит Ретимнийский и Авлопотамосский полуавтономной Критской православной церкви.
 Анфим (Шивачев) (1884—1939) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Ловчанский, богослов.

Русские мужские имена